Wunderli ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Wunderli-Allenspach (* 1947), Schweizer Biologin und Biopharmazeutin
 Heinrich Meier-Wunderli (* 1920), Schweizer Mathematiker
 Peter Wunderli (1938–2019), Schweizer Romanist